Марьянполье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Марьянполье — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Марьянполье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Марьянполье — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Марьянполье — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Марьянполье — деревня в Ушачском районе Витебской области.
 Марьянполье — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.

См. также 
 Мариамполь (значения)